Szécsi Miklós (1320 k. – 1387 k.) főúr, bán, országbíró, nádor
Szécsi Miklós (?–1429/1432) főúr, ispán, tárnokmester